Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу Навратілова не брала участі. Шрайвер грала в парі з Манон Боллеграф і їх перемогли в 1-му колі Деббі Грем і Бренда Шульц.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон-Джексон виграли титул, у фіналі перемігши Емі Фрейзер і Кімберлі По з рахунком 7–6(9–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Ameritech Cup
Тур WTA 1993
1993 в американському спорті